Peter Barnes (schrijver) (1931-2004), Brits toneel- en scenarioschrijver
Peter Barnes (voetballer) (1957-), Brits voetballer
Peter Barnes (ondernemer) (1940-), Amerikaans ondernemer en schrijver